Slovo textura obecně vyjadřuje vnitřní strukturu či složení nějakého tělesa, může mít několik významů:

V geologii:
 textura (geologie) – vlastnost hornin charakterizující prostorové uspořádání minerálů

V pedologii:
 půdní zrnitost (textura) – vlastnost půd a zemin charakterizující zrnitostní složení 

V počítačové grafice:
 textura obrázku – skupina vlastností obrázku používaná při zpracování obrazu

V paleografii:
 textura (písmo) – typ středověkého gotického písma

Podobné výrazy 
 texturování – technika, která umožňuje dodat realistický vzhled povrchu virtuálního trojrozměrného modelu